Val-Saint-Lambert, een Belgische kristal- en glasfabriek
 Verenigd Streekvervoer Limburg, een Nederlandse openbaar vervoersorganisatie
 Vrij Syrisch Leger, een groepering die meevecht in de Syrische Burgeroorlog
 VSL (metrologie), het nationale metrologisch instituut van Nederland
 Vlaamse Sociaal-Liberalen (VSL), een scheurlijst van de Volksunie in 1995